Humberto I de Itália
 Humberto II da Itália
 Humberto I de Saboia

Desambiguações de antropônimos